Sofia kyrka kan syfta på:
Hagia Sofia – en byggnad i Istanbul som varit kyrka och moské och är museum sedan 1934
Sofia kyrka – en församlingskyrka i Sofia församling i Stockholms stift
Sofiakyrkan – en kyrkobyggnad i Jönköping i Växjö stift

Se även
Sofia Albertina kyrka
Sofia Magdalena kyrka
Sofiakatedralen
Sophienkirche